Filemon er et navn, der henviser til:

 den ene i det mytologiske par Filemon og Baukis
 Filemon (Bibelen), en af apostelen Paulus medarbejdere
 Filemon (digter), athensk digter og dramatiker (362–262 f.Kr.)